L'appellation de princesse palatine a été donnée en France à plusieurs princesses des  et  siècles, descendantes d'électeurs palatins. On trouve parmi elles :

 Élisabeth de Bohême (1618-1680), fille de l'électeur palatin Frédéric V et correspondante de Descartes ;
 Anne de Gonzague de Clèves (1616-1684), dont Bossuet prononça l'oraison funèbre ;
 Élisabeth-Charlotte de Bavière fille de l'électeur palatin Charles I, épouse de Philippe de France duc d'Orléans (1640-1701), frère de Louis XIV ; c'est aujourd'hui la plus célèbre des princesses palatines à cause des nombreuses Lettres qu'elle a adressées à ses proches en Allemagne ;
 Élisabeth-Charlotte d'Orléans (1676-1744), fille de la précédente et épouse du Duc Léopold  de Lorraine ;
 Anne de Bavière (1648-1723), petite-fille de Frédéric V, fille d'Anne de Gonzague et cousine germaine de Charlotte-Élisabeth, épouse de Henri Jules de Bourbon-Condé (1643-1709), duc d'Enghien puis  prince de Condé et premier prince du sang.

À Paris, la rue Palatine est nommée d'après Anne de Bavière qui résida à proximité, tandis que la Croix palatine, dans le Trésor de Notre-Dame de Paris, doit son appellation à sa donatrice Anne de Gonzague.

Histoire de la Rhénanie-Palatinat
Homonymie dynastique